«Чесс лайф» () — ежемесячный шахматный журнал, официальный орган Шахматной федерации США. Издавался в 1946 году в городе Нью-Уинсор (штат Нью-Йорк). Редактор — Ф. Элли, консультант — А. Бисгайер. Ведущие постоянных рубрик — Л. Эванс, П. Бенко, Э. Меднис, Э. Солтис и другие. В 1946—1960 выходил как издание газетного типа: первоначально дважды в неделю, затем ежемесячно. В ноябре 1969, после слияния с журналом «Чесс ревью», переименован в журнал «Чесс лайф энд ревью», который выходил ежемесячно; с 1980 издаётся под первоначальным названием.

История 
Шахматная федерация США (USCF) была создана 27 декабря 1939 года. В первые годы у неё не было ни офиса, ни журнала. В 1945 и 1946 годах были опубликованы первые ежегодные книги USCF. В 1946 году началась публикация «Чесс лайф» в виде газеты, выходящей раз в две недели, обычно на восьми или двенадцати страницах. В 1961 году Фрэнк Брэди превратил её в журнал. В 1969 году «Чесс лайф» объединилась с «Чесс ревью», другим ведущим шахматным журналом США. Журнал издавался под названием «Чесс лайф энд ревью», начиная с ноябрьского номера 1969 года до 1980 года, когда он вернулся к названию «Чесс лайф».

Примечания

Литература 
 

Шахматная литература
Шахматы в США